|}

Der Eisenbahnanschluss Ramal de Viseu war eine Schmalspurstrecke (1000 mm) im Zentrum Portugals, die die Linha do Vouga mit der Stadt Viseu verband.

Geschichte
Die Strecke wurde im Jahre 1990 stillgelegt. Bereits in den 70er Jahren kam es zu Stilllegungen, da der Betrieb mit Dampflokomotiven immer wieder zu Waldbränden in dem Gebiet führte. Nach dem 25. April 1974 wurde die Linie dann mit Dieselzügen betrieben. Heute ist von der ehemaligen Strecke nicht mehr viel übrig geblieben außer einigen Stationsgebäuden, Tunneln und Brücken. Aktuell bestehen Bestrebungen, die stillgelegte Strecke in einen Eco-Radwanderweg umzuwandeln.

Einzelnachweise 

Viseu
Spurweite 1000 mm